Abram – variante del nome Abramo

Geografia 
 Abram – census-designated place statunitense del Texas
 Abram – villaggio britannico della Greater Manchester
 Abram – comune rumeno della Transilvania

Persone 
 Erich Abram – alpinista italiano
 Felicity Abram – triatleta australiana
 Gerrod Abram – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Luis Abram – calciatore peruviano
 Nicolas Abram – gesuita francese